Pasteur-instituut (Frankrijk), instituut in Parijs met onderzoek naar biologie, micro-organismen, ziektes en vaccins, sinds 1887
Pasteur-instituut (Nederlands-Indië), instituut in Bandung van 1895 tot 1960, met onderzoek en de productie van pokkenvaccins en serum tegen hondsdolheid
Pasteur-instituut van Brabant, instituut in België dat is opgegaan in het tegenwoordige Sciensano